Rehbein est un patronyme porté notamment par :

 Herbert Rehbein (1946-1997), cavalier de dressage et entraîneur allemand ;
 Karin Rehbein (née en 1949), cavalière de dressage allemande.

Patronyme allemand